est une expression anglaise signifiant « en public au Japon ». Elle peut faire référence à :

 , album de 21st Century Schizoid Band sorti en  ;
 , album d' sorti en  ;
 , album de B. B. King sorti le  ;
 , album de Beck, Bogert and Appice sorti le  ;
 , album des Carpenters sorti le  ;
 , album de Chicago sorti en  ;
 , album des  sorti en  ;
 , album de Do As Infinity sorti le  ;
 , album de The Cure sorti en  ;
 , album de Deep Purple sorti en , une partie formant l'album   ;
 , album de Duke Jordan sorti en  ;
 , album de Fred Frith sorti en  ;
 ,  album de George Harrison sorti le  ;
 , album de Glen Campbell sorti en  ;
 , album de Hot Tuna sorti en  ;
 , album de John Coltrane sorti en  ;
 , album de Material sorti en  ;
 , album des New Riders of the Purple Sage sorti en  ;
 , album de Primal Scream sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Rodrigo y Gabriela sorti le  ;
 , album de The Runaways sorti en  ;
 , album de Sarah Vaughan sorti en  ;
 , album de Shirley Bassey sorti en  ;
 , album de Simian Mobile Disco sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Stacie Orrico sorti le  ;
 , album de Vader sorti le .

Voir aussi